Osram (lampen), een lampenfabrikant;
Ali Osram, fictief persoon uit het radioprogramma Wout! op 3FM